Veblen este un nume propriu care se poate referi la:

Asteroid 
 31665 Veblen, asteroid din centura Sistemului Solar

Persoane 
 Veblen, Oswald (1880 – 1960), matematician american, nepotul lui Thorstein Veblen
 Veblen, Thomas, inginer forestier american
 Veblen, Thorstein (1857 – 1929), economist și sociolog american

Localități 
 Veblen, comitatul Marshall, statul Dakota de Sud, Statele Unite ale Americii